Андро Владимирович Енукидзе (родился 9 января 1965) — грузинский театральный режиссёр, драматург.

Биография 
Андро Владимирович Енукидзе Родился 9 января 1965 года в Тбилиси.

Окончил Тбилисский государственный институт театра и кино им. Ш. Руставели в 1987 г. С тех пор работает на кафедре актерского мастерства театрального института.

Ставит спектакли в театрах: им. Ш. Руставели, им. К. Марджанишвили, а также сотрудничает с другими театрами. Поставил около 40 спектаклей. С 2004 г. – режиссёр Тбилисского государственного русского драматического театра им. А.С. Грибоедова (Управляющий и художественный руководитель Автандил Варсимашвили).

Работал в республике Польша: театр Вспулчесны г. Роцлав – «Вишневый сад» (Антон Павлович Чехов); театр им. Кохановского г. Ополе «Играем Стриндберга» (Фридрих Дюрренматт), «Товарищ Октябрь» (К. Вьежинский) – спектакль удостоен премии «Лучший спектакль года» на фестивале «Классика Польска».

Совместно с Робертом Стуруа сооснователь первого в истории Турции режиссёрского факультета (Билькентский университет г. Анкара).

Пишет пьесы, иногда совместно с писателем Михо Мосулишвили, которые ставятся в театрах Грузии и печатаются в литературных журналах.

Театр имени Шота Руставели 
 «Счастье Иринэ» (Давид Клдиашвили)
 «Прощай, концерт» (Андро Енукидзе)
 «Человек ли он?» (Илья Чавчавадзе)

Тбилисский академический театр имени К. Марджанишвили 
 «Соломан» (Давид Клдиашвили)
 «Снег белый, как снег» (Лаша Табукашвили)

На первом канале грузинского телевидения 
 «Злодейка» (Хорхе Луис Борхес), 1998
 «Мой Друг Гитлер», соавтор сценария с Михо Мосулишвили (по мотивам одноименной пьесы Юкио Мисима), 1999.
 «Ночь Мелких Звезд» (45-серийный телесериал), соавтор сценария с - Михо Мосулишвили, Коба Цхакая, Сосо Мчедлишвили, Александр Кокрашвили; - 2000

Призы и награды 
 Премия министерство культуры Грузии за пьесу «А завтра Премьера», (соавтор Мосулишвили, Михо Анзорович), 1989.
 Премия министерства культуры Грузии за пьесу «Тринадцатое Экспериментальное», (соавтор Мосулишвили, Михо Анзорович) 1991.
 «За лучшую режиссуру» на фестивале грузинских театров (1988 г.);
 «За лучшую режиссуру» на Международном фестивале «Золотая маска» г. Тбилиси 2000 г.
 «Лучший спектакль года» на фестивале «Классика Польска».
 Гран-при на фестивале Ф.М. Достоевского в Старой Руссе в 2005 году за спектакль Dostoevsky.ru (По мотивам "Записок из Мертвого дома" Фёдора Михайловича Достоевского)

Ссылки 
 DOSTOYEVSKY.RU По мотивам "Записок из Мёртвого дома" Ф.М.Достоевского
 Премьера спектакля "Достоевский.ru"
 "Акулькин муж", Николай ЖЕГИН, «Омск театральный» №3(25)
 Так всё-таки достоевский или dostoyevsky. ru?
 "Вечерний Новосибирск", 04.12.07
 КАК РАСКРУТИТЬ МАГИЮ ТЕАТРА, Безирганова Инна
 Режиссёр Андро Енукидзе (Грузия): "У меня нет права учить! У меня есть право задавать вопросы", Стасислав Якушевич
 Andro Enukidze. Teatrul este sacerdotiu
 Blestemata Macbeth, de Raluca Avram
 Андро Енукидзе
 Енукидзе Андро Владимирович
 Как летают в Германии?
 Достоевский. ru

Выпускники Тбилисского театрального университета
Драматурги Грузии
Грузинские драматурги
Драматурги по алфавиту
Персоналии:Тбилисский академический театр имени К. Марджанишвили
Персоналии:Грузинский государственный академический театр имени Шота Руставели